Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин 1947 года прошёл 26 — 27 февраля 1939 года в Тампере (Финляндия). В нём приняли участие 8 спортсменок из 3 стран. Чемпионат стал последним перед Второй мировой войной.

Медалисты на дистанциях

Итоговое положение 

DQ = дисквалификация

Международные соревнования по конькобежному спорту в Финляндии
Февраль 1939 года
1939 год в Финляндии
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди женщин
Чемпионаты мира в Финляндии